Серакув () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Мендзыхудский повят, Великопольское воеводство. Население — 8624 человека (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Хшипско-Вельке
 Гмина Дравско
 Гмина Дрезденко
 Гмина Квильч
 Гмина Мендзыхуд
 Гмина Вронки

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства